Соревнования в парном разряде среди мужчин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 12 по 17 августа. Приняли участие 32 спортсмена из 12 стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр